Jesús Isaac Hernández Córdova (Cumaná, Estado Sucre, Venezuela; 6 de enero de 1993) es un futbolista Venezolano. Juega de Delantero. Es el goleador histórico del Deportivo Lara y su equipo actual es Envigado F.C. de Colombia.

Participaciones internacionales

Campeonato Sudamericano Sub-20

Clubes 

Fuente: Soccerway

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en Soccerway

Cumaneses
Futbolistas de Venezuela
Futbolistas del Deportivo Anzoátegui Sport Club
Futbolistas del Aragua Fútbol Club
Futbolistas del Llaneros de Guanare Escuela de Fútbol
Futbolistas del Monagas Sport Club
Futbolistas de la Asociación Civil Deportivo Lara
Futbolistas del Clube de Futebol Os Belenenses
Futbolistas del Audax Italiano La Florida en los años 2010
Futbolistas del Club de Deportes Iquique en los años 2020